

Фамилия 
 Ли́зин Вале́рий То́вьевич — советский, российский инженер, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.

Название  
 Лизи́н — алифатическая аминокислота.